Клюзнер — фамилия. Известные носители:
 Клюзнер, Борис Лазаревич (1909—1975) — советский композитор, сын Л. И. Клюзнера.
 Клюзнер, Лазарь Иосифович (выступал также под псевдонимом Лавровский; 1872—1918) — российский оперный певец и музыкальный педагог.